CY, Cy oz. cy je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ciper.
 IATA oznaka za Cyprus Airways
 ISO 639 oznaka za velščino

Glej tudi 

Kratice